ФК Металург Доњецк ( ) је професионални фудбалски клуб из Доњецка, у Украјини, који се такмичи у Украјинској премијер лиги од сезоне 1997/98.

Пласмани у лиги и купу 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезона
! Лига.
! Поз.
! И.
! П
! Н
! ИЗ
! ГД
! ФП
! Бод
! Куп
|-
|align=center|1997/98
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|7
|align=center|12
|align=center|28
|align=center|27
|align=center|40
|align=center|полуфинале
|-
|align=center|1998/99
|align=center|1
|align=center|14
|align=center|30
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|16
|align=center|27
|align=center|51
|align=center|28
|align=center|осмина финала
|-
|align=center|1999/00
|align=center|1
|align=center|7
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|39
|align=center|35
|align=center|43
|align=center|осмина финале
|-
|align=center|2000/01
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|26
|align=center|11
|align=center|9
|align=center|6
|align=center|30
|align=center|24
|align=center|42
|align=center|четвртфинале
|-
|align=center|2001/02
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|26
|align=center|12
|align=center|6
|align=center|8
|align=center|38
|align=center|28
|align=center|42
|align=center|полуфинале
|-
|align=center|2002/03
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|6
|align=center|6
|align=center|44
|align=center|26
|align=center|60
|align=center|четвртфинале
|-
|align=center|2003/04
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|14
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|51
|align=center|34
|align=center|52
|align=center|осмина финала
|-
|align=center|2004/05
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|30
|align=center|14
|align=center|7
|align=center|9
|align=center|38
|align=center|35
|align=center|49
|align=center|осмина финала
|-
|align=center|2005/06
|align=center|1
|align=center|9
|align=center|30
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|11
|align=center|35
|align=center|35
|align=center|39
|align=center|четвртфиналке
|-
|align=center|2006/07
|align=center|1
|align=center|9
|align=center|30
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|12
|align=center|26
|align=center|35
|align=center|36
|align=center|осмина финала
|}

Металург у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званички сајт клуба

М
Спорт у Доњецку